Санта Катарина Киокитани има више значења:

 Општина Санта Катарина Киокитани (Оахака), општина у савезној држави Оахака у Мексику
 Санта Катарина Киокитани (Санта Катарина Киокитани, Оахака), насеље у савезној држави Оахака у Мексику